Franciaország
Labarthe, település Franciaországban, Gers megyében
Labarthe, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Labarthe-Rivière, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labarthe-sur-Lèze, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labarthe-Inard, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labarthe-Bleys, település Franciaországban, Tarn megyében